Greene megye (Alabama)
Greene megye (Arkansas)
Greene megye (Észak-Karolina)
Greene megye (Georgia)
Greene megye (Illinois)
Greene megye (Indiana)
Greene megye (Iowa)
Greene megye (Mississippi)
Greene megye (Missouri)
Greene megye (New York)
Greene megye (Ohio)
Greene megye (Pennsylvania)
Greene megye (Tennessee)
Greene megye (Virginia)

Lásd még 
 Green megye (egyértelműsítő lap)